Сражение при Лютцене:

 Битва при Лютцене (1632) во время Тридцатилетней войны
 Сражение при Лютцене (1813) во время Наполеоновских войн